«Степные витязи» ( — «Цогто-тайджи») — двухсерийная историческая драма о событиях XVII века в Халхе, снятая в 1945 году в Монголии. Режиссёром односерийного русскоязычного варианта фильма стал Юрий Тарич. В оформлении принимали участие народные художники МНР У. Ядамсурэн, Л. Гава, Н.-О. Цултэм.

Сюжет 
Гуши-хан поддерживает переход Халхи под власть маньчжуров, опираясь на буддийское духовенство школы гелуг в противовес «красной вере» карма-кагью. В этом ему противостоит Цогто-тайджи. Сын Цогто Арслан и дочь Гуши-хана Хулан влюбляются друг в друга. Хулан сообщает о готовившемся нападении солдат своего отца и монахов-гелугпинцев на дворец Цогто, однако тот не успевает спасти мать. Тогда Цогто принимает от Лигдэн-хана меч Чингисхана и по его приказу отправляется к монголо-тибетской границе для решающей битвы с захватчиками.

В ролях 
 Цогто-тайджи — Ц. Цэгмэд
 Арслан-тайджи — А. Цэрэндэндэв
 Лигдэн-хан — Д. Бат-Очир
 Гуэн-Батор — Б. Жигмиддорж
 лама красной веры — Ж. Лувсанжамц
 Хулан — Ч. Долгорсурэн
 Чин-Тайху, мать Цогто — Д. Ичинхорлоо
 Гуши-хан — Ч. Цэвээн
 Тумэнхэнсайн — Цултэмжамц
 Майдари-хутухта — Шаравдо
 Ахай-дайчин — Г. Гомбосурэн
 Бошигту-нойон — Ёндонсамбу
 Зундуйн Цэндэхуу

Премьеры 
  — на экраны Монгольской Народной Республики фильм вышел 17 ноября 1945 года
  — фильм демонстрировался в советском прокате с 28 сентября 1946 года.

Реставрация 
В 2009 году Комитет по искусству и культуре Монголии разработал проект по восстановлению и реставрации фильма в США. С этой целью он заключил целевой договор с нью-йоркской компанией «Cineric Laboratories». После обновления фильм будет храниться в цифровой форме.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 http://kommersant.ru/doc/692157

Исторические фильмы Монголии
Исторические фильмы о XVII веке
Фильмы Юрия Тарича
Военные фильмы Монголии
Фильмы студии «Монголкино»